Спокуси доктора Фауста - комедійний фільм режисера Євгена Вагнера знятий в 2001 році. Є комедійної екранізацією опери «Фауст».

Сюжет 

Дія фільму відбувається в будинку доктора Фауста. Доктор бажаючи отримати багато золота і позбутися від дружини Маргарити викликає Мефістофеля з проханням допомогти йому в цьому.

У ролях

Посилання 
 Фільм на сайті ТО «Маски»
 1 серія онлайн 

Кінокомедії України